USS Independence (1775)
USS Independence (1777)
USS Independence (1814)
USS Independence (SP-3676)
USS Independence (CVL-22)
USS Independence (1959)
USS Independence (2010), de huidige USS Independence.